Турнирът за Световна купа по волейбол за мъже 2007 се проведе от 18 ноември до 2 декември 2007 в Япония. Първите три отбора получават квоти за участие на олимпиадата в Пекин.

Квалификанти 
12 отбора ще участват в турнира:
 континенталните шампиони за 2007 (5): Бразилия, Испания, Австралия, САЩ, Египет;
 четирите най-високо класирани втори отбори от континенталните първенства от 2007 (4): Русия, Аржентина, Тунис, Пуерто Рико;
 домакинът: Япония;
 две страни избрани чрез Уайлд Кард (2): България, Южна Корея.

Градове

Резултати

Първи кръг

Сайтама

Мацумото

Втори кръг

Хирошима

Тояма

Трети кръг

Фукуока

Окаяма

Четвърти кръг

Токио A

Токио Б

Класиране 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Жиба
 Най-резултатен играч:  Хектор Сото
 Най-добър нападател:  Данте Амарал
 Най-добър на блокада:  Хосе Луис Молто
 Най-добър на сервис:  Семьон Полтавски
 Най-добър на поста либеро:  Сержио Сантос
 Най-добър разпределител:  Мигел Фаласка

Външни препратки 
 Официална страница 
 Официална страница на FIVB за световната купа

Световна купа по волейбол
Волейбол в Япония